«Конгук» ( — Основание Нации) — станция Пхеньянского метрополитена. Расположена на линии Хёксин между станциями «Хвангымболь» и «Кванбок».

История 
Открыта 9 сентября 1985 года в составе третьего участка линии Хёксин «Хвангымболь» — «Кванбок».

Примечания 

Станции Пхеньянского метрополитена
Колонные станции глубокого заложения